Medeón puede referirse a:

 Medeón, antigua ciudad griega de Fócide.
 Medeón, antigua ciudad griega de Beocia.
 Medeón o Medión, antigua ciudad griega de Acarnania.